Hasso Plattner (1944-), un des cofondateurs du géant informatique SAP AG
 
 Oscar Plattner (1922-2002), coureur cycliste suisse
 Patricia Plattner (1953-2016), réalisatrice suisse
 Gian-Reto Plattner (1939-2009), homme politique suisse

Patronyme allemand